Ханс Дум (, 12 августа 1878, Гёттинген — 4 января 1946) — швейцарский и немецкий шахматист. Чемпион Швейцарии 1901 г. Пятикратный чемпион Нижней Саксонии (1924, 1925, 1927, 1928 и 1929 гг.). Участник сильного по составу международного турнира в Ганновере (1926 г.). Партию против Х. Дума из этого турнира А. И. Нимцович поместил в книгу «Моя система на практике».

Биография 
Сын профессора теологии Бернхарда Дума. Старший брат Дитриха и Андреаса Думов.

Изучал теологию в Страсбургском университете. Получил степень лиценциата. Преподавал экзегетику Ветхого Завета в Гёттингенском университете и Университете Бреслау.

Книга 
 «Die bösen Geister im Alten Testament» («Злые духи в Ветхом Завете»), Mohr Verlag, Tübingen und Leipzig 1904.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Дума в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Дума на сайте 365Chess

Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Гёттингене